Crime of Passion může být:
 Crime of Passion (film, 1957) – americký film režiséra Gerda Oswalda z roku 1957
 Crime of Passion (film, 1959) – americký televizní film režiséra Stuarta Burge z roku 1959
 Crime of Passion (seriál) – britský televizní seriál z let 1970–1973
 Crime of Passion (píseň, Mike Oldfield) – píseň britského hudebníka Mika Oldfielda z roku 1984
 Crime of Passion (píseň, Ricky Van Shelton) – píseň amerického hudebníka Rickyho Van Sheltona z roku 1987